Bange steht für:

 einen anderen Namen für Baingoin
 den C. Bange Verlag
 einen anderen Ausdruck für Angst

Bange ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Valérand Ragon de Bange (1833–1914), französischer Artillerie-Oberst
 Dirk Bange (* 1963), deutscher Erziehungswissenschaftler und Autor
 Ernst Friedrich Bange (1893–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Gert Bange (* 1977), deutscher Strukturbiologe und Biochemiker
 Klaus Dieter Bange (* 1956), deutscher Schauspieler
 Oliver Bange (* 1964), deutscher Militärhistoriker
 Rainer Bange (1928–2019), hessischer Kabarettist
 Romanus Bange (1880–1941), deutscher Franziskaner und Pfarrer

Siehe auch: